Theeuwes ist der Familienname folgender Personen:

 Janus Theeuwes (1886–1975), niederländischer Bogenschütze
 Marcellin Theeuwes (1936–2019), niederländischer Ordensgeistlicher, Generalminister der Kartäuser